Рід налічує 2 види риб родини цихлові.

Види
Eclectochromis lobochilus (Trewavas 1935)
Eclectochromis ornatus (Regan 1922)

Джерела

Pseudocrenilabrinae